Abilene – hebrajskie imię żeńskie
 Abilene – miasto w Kanadzie
 Abilene – sieć komputerowa

Miejscowości w USA:
 Abilene – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Abilene – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jones